Совјетски Савез је учествовала на 6. Европском првенству у дворани 1975. одржаном  8. и 9. марта у Спортско-забавној дворани Сподек у Катовицама, (Пољска). У шестом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Совјетског  Савеза представљао је 41 спортиста ( 24 мушкараца и 17 жена) који су се такмичили у 20 дисциплина (11 мушких и 9 женских).

Са 17 освојених медаља) (3 златне, 6 сребрних и 8 бронзаних)  Совјетски Савез је у укупном пласману освојио 2. место   које су на овом првенству освајале медаље, односно 24 земље учеснице.
  
У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Совјетски Савез је са 24. учесника у финалу и 111 бодоva заузео 1. место., од 18 земаља које су имале представнике у финалу.  односно,а 6 нису имале ниједног финалисту: Аустрија, Данска, Луксембург Норвешка Турска и Шпанија..

Учесници

Освајачи медаља (17)

Злато (3) 
 Валериј Борзов — 60 м
 Виктор Сањејев — троскок
 Инта Климовича, Ингрида Баркане,Људмила Аксјонова, Надежда Иљина ,  — 4 х 2 круга

Сребро (6) 
 Александар Аксинин — 60 м
 Пјотр Анисим — 1.500 м
 Надежда Иљина — 400 м
 Сармите Штула — 800 м
 Татјана Казанкина — 1.500 м
 Лидија Алфејева  — скок удаљ

Бронза (8) 
 Семјон Кочер — 400 м
 Владимир Пономарјов — 800 м
 Борис Кузњецов — 3.000 м
 Едуард Переверсев — 60 м препоне
 Генадиј Бесонов — троскок
 Валериј Војкин  — бацање кугле 
 Инта Климовича — 400 м
 Татјана Анисимова  — 60 м препоне

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Совјетског Савеза после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, мушкарци појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Биланс медаља, жене појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Совјетски освајачи медаља после 6. Европског првенства 1970—1975. 
<div style="height:512px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1975.
 Комплетни резултати ЕПд 1975. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1975.
Совјетски Савез на Европском првенству у атлетици у дворани